Чемпионат мира по фигурному катанию 1955 года был проведён Международным союзом конькобежцев 15—18 февраля в Вене, Австрия. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали представители США Тенли Олбрайт среди женщин и Хейз Алан Дженкинс среди мужчин, представители Канады Фрэнсис Дефо и Норрис Боуден среди пар, представители Великобритании Джин Вествуд и Лоуренс Демми в танцах.

Результаты

Мужчины

Женщины

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1955
Февраль 1955 года
Международные спортивные соревнования в Вене